EIILM steht für:
Eastern Institute for Integrated Learning in Management University, Sikkim
EIILM University, Mauritius 

Abkürzung